Goran Bezina (Split, 21. ožujka 1980.) švicarski je profesionalni hokejaš na ledu. Lijevoruki je branič i trenutačno nastupa za Genève-Servette HC u National League A (NLA). Standardni je švicarski reprezentativac, a posjeduje i hrvatsku putovnicu.

Klupska karijeraSplitski Joe Šakić: Želja mi je organizirati hokejašku utakmicu u Splitu 
Profesionalnu karijeru počeo je 1997. u klubu Villarsu, zatim 1998. prelazi u Friborg. Bezina je u Fribourgu odigrao ukupno tri prvoligaške sezone u švicarskom hokeju. Iako je prošao draft 1999. kada su ga Phoenix Coyotesi birali kao kao 234. ukupno (8. krug), nije se odmah otišao za Phoenix, nego je odigrao još jednu sezonu u Fribourgu, a tek u sezoni 2001./02. prešao u američko-kanadsku ligu. Za Phoenix je odigrao tri utakmice u NHL-u, ali je od 2001. do 2004. igrao u AHL-u za klub Springfield Falcons. Za vrijeme dok je na snazi bio štrajk igrača vraća se u Švicarsku u Genève-Servette HC. Igrao je i u Austriji, u doigravanju 2007. i s Red Bull Salzburgom osvojio prvenstvo. Tada se natrag vraća u Genève-Servette i 2008. potpisuje novi četverogodišnji ugovor.

Sportska obitelj 
Goranov otac Tonko bio je izvrstan vaterpolist, igrao je u Mornaru te je 1988. otišao igrati u Švicarsku – u klub Monthey. Goranov mlađi brat Toni također profesionalno igra hokej na ledu.

Statistika karijere

Klupska statistika

Reprezentacija

Izvori

Vanjske poveznice 
Profil na The Internet Hockey Database
Profil na Legends of Hockey

Švicarski hokejaši na ledu